Zygomycetes är en klass av svampar. Zygomycetes ingår i divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Oksvampar
Zygomycetes

en:Zygomycetes